Турнир на призы газеты «Советская Чувашия» — международный турнир по футболу среди женских сборных, проводившийся в Чебоксарах три раза в период с 1991 по 1993 года.

Турнир 1991 года

Турнир 1992 года

Турнир 1993 года

Бомбардиры турнира 
В трех розыгрышах забито 44 гола:
 7 — Кононова ()
 3 — Григорьева () и Ja Je ()
 2 — Wang Lee Pin, Heo Go Houn (), Kim He Ranen, Kim Gen Hi (), Егорова () и Лисачёва («Волжанка»)

Примечания 

Женский футбол в России
1991 год в женском футболе
1992 год в женском футболе
1993 год в женском футболе
Соревнования по женскому футболу
Спортивные соревнования в Чебоксарах